Achladochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Achladochóri (ort i Grekland, Nomós Serrón), Mellersta Makedonien, 
 Achladochóri (ort i Grekland, Nomós Péllis), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar